Cicala ima više značenja:
 Cicala, Catanzaro
 Cicala, Cosenza